Копан — стародавнє місто цивілізації Майя на території Гондурасу.
 Копан — департамент Гондурасу.
 Копан — назва села Копані Джанкойського району Автономної Республіки Крим України до 1945 року

 Копан Георгій Якович
 Копан Григорій Якович

Див. також 
 Копань